Владимир Иосифович Рдултовский (, Владикавказ, Терская область — 13 мая 1939, Ленинград) — конструктор артиллерийских боеприпасов, взрывных устройств, взрывателей в Российской империи, СССР. Заслуженный деятель науки и техники России (1928). Дивинженер.

Биография 
Поступил в Воронежский кадетский корпус и окончил его в 1893 году, затем окончил Михайловское артиллерийское училище (1896), после чего окончил с отличием Михайловскую артиллерийскую академию (1902). Стажировался на заводах Англии, Франции, Германии и Австрии.

После окончания учёбы получил назначение в Главное артиллерийское управление на должность инженера-испытателя. Здесь он работал в Артиллерийском комитете и в комиссии по применению взрывчатых веществ в снаряжении снарядов (1904—1917).

Владимиром Иосифовичем в 1904 году была разработана бризантная граната, использовавшаяся в боевых действия во время русско-японской войны. Им была предложена методика определения глубины проникновения снарядов в различные среды. В дальнейшем Рдултовским были разработаны 76-мм, 107-мм и 122-мм фугасные тротиловые снаряды.

В 1909-1910 гг. разработал 2 варианта ручных гранат, один из них был принят на вооружение в 1912 г. В 1914 году Рдултовский переработал гранату своей конструкции с целью повышения её эксплуатационных свойств. Усовершенствованная граната была принята на вооружение по названием «Граната образца 1914 г.» и имела сокращенное наименование РГ-14.

Первый директор Троицкого снаряжательного завода, впоследствии завод «Красная ракета» и «Завод № 11 Вохимтреста» совр. Краснозаводский химический завод.

Являлся учёным секретарём Комиссии особых артиллерийских опытов. С 1917 года разрабатывал взрыватели. Владимир Иосифович разработал конструкцию первой авиационной фугасной бомбы ФАБ-250 и снаряда для зенитной артиллерии. В 1926 году принят в штат Ленинградского завода имени М. И. Калинина на должность зам.зав. конструкторского бюро. В ноябре 1926 года на заводе создана Опытная мастерская по разработке новых боевых припасов, детали взрывателей в которой изготавливались только по чертежам Рдултовского.

В конце 1925 года В. И. Рдултовский получил свою первую награду от Советской власти — именные золотые часы за выполнение правительственного задания по реализации немецкого заказа на выстрелы среднего калибра; затем Григорием Орджоникидзе ему был подарен автомобиль «АМО». В 1928 году получил звание «Заслуженный деятель науки».

Четвёртого октября 1929 года арестован Коллегией ОГПУ по делу «О к.-р. организации в военной промышленности». Вину и ошибки признал. Освобождён 06.11.1929 г.

Продолжил конструкторскую и преподавательскую деятельность. Как и изобретатель завода имени Калинина К. И. Ковалёв, Рдултовский в 1933 году стал одним из первых кавалеров ордена Красной Звезды, которым его наградили за разработку взрывателей марок РГ и РГМ (Рдултовского головной мембранный), в 1930-х годах единственных в мире.

Является основоположником теории проектирования взрывателей. Подорвался при разборке одного из своих изделий.

Погребён на кладбище Детского Села; похороны «Академика советских боеприпасов» были торжественными: в Ленинграде до Витебского вокзала его везли на белом катафалке, запряжённом шестью белыми лошадьми, а на кладбище — на орудийном лафете. На Литейном проспекте приостановили движение, в проводах принимали участие все военные академии, а также воинские части и делегаты заводов, среди которых были и рабочие-калининцы. «Ленинградская правда» 16 мая 1939 года опубликовала некролог, где было сказано: «Тяжёлую утрату понесли Красная Армия и оборонная промышленность…».

Адреса 
 Детское Село (Пушкин), ул. Революции, 30.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (22.03.1915, капитан)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (16.08.1916, полковник)
 Орден Красной Звезды (1933)

См. также 
 РГ-14

Примечания

Труды 
 Рдултовский В. И. Из отчета гв. штабс-капитана Рдултовского о заграничной командировке в 1906 году. — Санкт-Петербург : тип. «Артил. журн.», 1907. — [2], 26 с., 3 л. черт. ; 26 см.
 Рдултовский В. И. О действии крупных снарядов на фортификационные сооружения Вердена / В.Рдултовский. — М. : Лит.-изд. отд. Полит. упр. Рев. воен. сов. Республики, 1920. — 16 с. ; 23 см.
 Рдултовский В. И. Трубки и взрыватели / В. И. Рдултовский, воен. инж.-техн. — Л. : Воен.-техн. акад. РККА, 1926. — 27 см.

Библиография

Ссылки 
 Рдултовский Владимир Иосифович
 
 Три артиллерийских авторитета русской императорской армии // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/faces-of-war/three-artillery-authorities-of-the-russian-imperial-army/

Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Оружейники Российской империи
Оружейники СССР
Инженеры Российской империи
Инженеры СССР
Царские офицеры на службе в РККА
Похороненные на Казанском кладбище